Нижнегерасимовский — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области России. Входит в состав Трёхостровского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
Во время Великой Отечественной войны Нижний Герасимов находился в зоне боевых действий Сталинградской битвы. Так, над уничтожением переправы фашистских войск через реку Дон на участке Нижний Герасимов — Лученский был задействован 285-й штурмовой авиационный полк.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 марта 2005 года № 1027-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Иловлинского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Трёхостровского сельского поселения.

География 
Расположен в центральной части региона, в степной зоне, у реки Дон, на Донской гряде в южной части Приволжской возвышенности. 

Уличная сеть состоит из семи географических объектов: Овражный пер., ул. Заречная,  ул. Молодежная,  ул. Продольная,  ул. Степная,  ул. Центральная,  ул. Южная.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 52 человек мужчин — 25, женщин — 27 (48,1 и 51,9 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 91 % из общей численности населения в 120 чел. .

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство. 

Ведется газификация хутора. Строительство газопровода в х. Нижнегерасимовский включено в областную целевую программу «Газификация Волгоградской области на 2013—2017 годы»

Транспорт 
стоит на автодороге муниципального значения. 

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты на реке Дон
Населённые пункты Иловлинского района